Баден може да се отнася за:
 старото име на град Баден-Баден (до 1931 г.)
 Баден-Вюртемберг, една от шестнадесетте федерални провинции на Германия
 град в Австрия: Баден (Австрия)
 окръг в Австрия: Баден (окръг)
 град в Швейцария: Баден (Швейцария)
 историческа област в Югозападна Германия: Баден (историческа област)
 Маркграфство Баден (1112 – 1803), историческа територия в Свещената Римска империя на немската нация
 Велико херцогство Баден, историческа държава (1806 – 1918)